Музей истории города имеет значения:

 Музей истории города Алма-Аты
 Музей истории города Астрахани
 Музей истории города Екатеринбурга
 Музей истории города Иркутска
 Музей истории города Кандалакши
 Музей истории города Кокшетау
 Музей истории города Лейпциг
 Музей истории города Москвы
 Музей истории города Набережные Челны
 Музей истории города Советска
 Музей истории города-курорта Сочи
 Музей истории города Улан-Удэ
 Музей истории города Шлиссельбурга
 Музей истории города Ярославля

См. также 
 Музей истории и культуры города Воткинска
 Государственный музей истории Санкт-Петербурга
 Музей истории города и флота
МиГ